Наградата Европейски музей на годината е учредена през 1977 г. от Европейския музеен форум ().

Носители на наградата

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Награди
Музейно дело
Европейска култура